Les Ambitieux peut désigner :
 Les Ambitieux (The Carpetbaggers), film américain d'Edward Dmytryk, sorti en 1964 ;
 Les Ambitieux, film français de Catherine Corsini, sorti en 2006.

Voir aussi